Вильгельм Генрихович Тавастшерна (; 1807—1875) — русский генерал, участник Крымской войны.

Биография 
Родился в Финляндии  года в Куопио; отец — майор Henrik Conrad Tawaststjerna (19.11.1769—14.10.1823); мать — Maria Juliana Brusin (1787—8.3.1821). Принадлежал к древнему финляндскому дворянскому роду Тавастшерна.

На службу поступил юнкером в 1823 году; 23 мая 1827 года был произведён в первый офицерский чин во 2-й роте 5-го снайперского батальона 3-й финской снайперской бригады; 26 ноября 1828 года переведён в 45-й егерский полк, а 15 марта 1829 года произведён в подпоручики.

Принимал участие в усмирении Польского восстания 1831 года, за отличие был награждён польским знаком отличия за военное достоинство 4-й степени; 26 сентября 1833 года был переведён в пехотный полк Его Величества принца Вильгельма Прусского; произведён в лейтенанты 18 февраля 1834 года; 24 октября 1845 года стал майором. В 1843 году женился; 10 августа 1844 года в Волынской губернии у него родился первый сын, Николай.

В 1849 году он находился в Венгерском походе.

В Восточную войну 1853—1856 годов Тавастшерна участвовал в действиях против союзников на Балтийском море, находясь преимущественно во время блокады Кронштадта соединенным англо-французским флотом на передовом пункте — форте Александра I; со 2 января 1854 года был командиром 5-го резервного батальона пехотного полка, с 1 сентября 1854 года — командиром 7-го резервного батальона полка, а с 3 декабря 1854 года — командиром 4-го снайперского батальона; произведен в подполковники 7 декабря 1854 года. Будучи назначен начальником отряда, находившегося в Фридрихсгаме, успешно отразил в 1855 году нападение неприятеля и был отмечен 23 августа 1855 года производством в полковники.

В 1863 году, с , был назначен командиром 111-го Донского пехотного полка, а 20 октября 1869 года произведён был в генерал-майоры с назначением на должность помощника начальника 4-й пехотной дивизии.

В феврале 1872 года вышел в отставку; скончался в Воронеже  года.

Награды 
Среди прочих наград Тавастшерна имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени (1853)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1857 год, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1860 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1862 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1865 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1868 год)

Семья 
Женился  1843 года на дочери православного священника в Замостье Николая Самборского — Марии Николаевне (1823—1899), .

Их сыновья:
 Николай (1844—1893, Самарканд) — подполковник, командир 4-го батальона Можайского пехотного полка.
 Александр (1849—1851)
 Модест (1853—1854)
 Иодор (1855—1917) — военный инженер, генерал-лейтенант;
 Владимир (1861—1915) — артиллерист, генерал-майор;
 Александр (1863—1930) — военный юрист, генерал-майор;

Дочери: Надежда (1846—1846), Екатерина (1847—1873), Евгения (1852—1892), Надежда (1857—1916), Параскева (1859—1859), Мария (1860—?), Ольга (1864—1864).

Примечания

Литература 
 
 Азбучный указатель имён русских деятелей для русского биографического словаря А. А. Половцова. Ч. 2: М—Ө. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том LXII. — , 1887.
 Тавастшерн, Вильгельм Генрихович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. — , 1872. — С. 830.

Ссылки 
 Tawaststjerna, August Vilhelm

Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с императорской короной
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство